Beresanka (ukrainisch und russisch ) ist der Name:

 einer Siedlung städtische Typs in der Oblast Mykolajiw, siehe Beresanka

 eines Dorfes in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Beresanka (Nischyn)
 eines Dorfes in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Beresanka (Tschernihiw)

sowie

 eines Flüsschens in der Ukraine, siehe Beresanka (Fluss)